Adolph von Danckelmann kan syfta på:

* Adolph von Danckelmann (1736–1807), tysk politiker
 Adolph von Danckelmann (1779–1820), tysk diplomat